Cosso Cornelio Lentulo – politico e militare romano
 Gneo Cornelio Lentulo – console romano nel 201 a.C.
 Gneo Cornelio Lentulo – console romano nel 146 a.C.
 Gneo Cornelio Lentulo – console romano nel 97 a.C.
 Gneo Cornelio Lentulo Clodiano – console e politico romano
 Gneo Cornelio Lentulo Getulico – politico, militare e poeta romano
 Gneo Cornelio Lentulo l'Augure – politico, militare e senatore romano
 Gneo Cornelio Lentulo Marcellino – politico e militare romano
 Lucio Cornelio Lentulo – console romano nel 327 a.C.
 Lucio Cornelio Lentulo – console romano nel 130 a.C.
 Lucio Cornelio Lentulo – console romano nel 199 a.C.
 Lucio Cornelio Lentulo – console romano nel 3 a.C.
 Lucio Cornelio Lentulo Caudino – console romano nel 237 a.C.
 Lucio Cornelio Lentulo Caudino – console romano nel 275 a.C.
 Lucio Cornelio Lentulo Crure – console e politico romano
 Lucio Cornelio Lentulo Lupo – politico e senatore romano
 Publio Cornelio Lentulo – pretore romano, comandante della Sicilia
 Publio Cornelio Lentulo Caudino – console romano
 Publio Cornelio Lentulo Marcellino – militare, politico e magistrato monetario romano
 Publio Cornelio Lentulo Marcellino – militare, questore e politico romano
 Publio Cornelio Lentulo Sura – console, senatore e cospiratore romano
 Publio Cornelio Lentulo Spintere – console romano
 Servio Cornelio Lentulo – politico romano